Mánfa ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Komló im Komitat Baranya. Zur Gemeinde gehört der Ortsteil Budafa.

Geografische Lage 
Mánfa liegt ungefähr zehn Kilometer nördlich des Komitatssitzes Pécs und vier Kilometer südwestlich der Kreisstadt Komló an dem Fluss Baranya-patak.

Geschichte 
Mánfa entstand 1949 durch den Zusammenschluss der Orte Mánfa und Pécsbudafa. Ab 1958 gehörte der Ort zur Stadt Komló und ist seit 1992 eine eigenständige Gemeinde.

Sehenswürdigkeiten 
 Höhle im Mánfai-kőlyuk
 Römisch-katholische Kirche Sarlós Boldogasszony, ursprünglich erbaut im 12. Jahrhundert, später mehrfach umgebaut und erweitert
 Römisch-katholische Kapelle Szent István király
 Sarlós-Boldogasszony-Statue, erschaffen von Gyula Kutasi
 Weltkriegsdenkmäler (I. és II. világháborúban elesettek emlékére)

Verkehr 
Durch Mánfa führen die Hauptstraße Nr. 66 und die Landstraße Nr. 6534. Es bestehen Busverbindungen nach Pécs und nach Komló, wo sich der nächstgelegene Bahnhof befindet.

Bilder

Weblinks 

 Offizielle Webseite ()
 Mánfa község címere bei Nemzeti Jelképek (ungarisch)

Ort im Komitat Baranya